Pederstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Pederstrup Sogn (Ballerup Kommune) – et sogn i Ballerup Kommune og i Ballerup-Furesø Provsti
 Pederstrup Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti